«Железиарне» () — словацкий футбольный клуб из селения Подбрезова, край Баньска-Быстрица, район Брезно. Основан в 1920 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «ЗЕЛПО Арена» общей вместительностью 6 500 зрителей.

В сезоне 2014/15 выступал в «Фортуна Лиге», высшем дивизионе чемпионата Словакии.

История 
Футбольный клуб «Шпорт» из селения Подбрезова был основан в 1920 году под названием RTJ Podbrezová и с тех пор выступал в низших футбольных лигах Словакии. В 2014 году команда стала победителем Первой лиги чемпионата Словакии и впервые в своей истории поднялась в Суперлигу. Начиная с сезона 2014/15 «Шпорт» принимает участие в высшей лиге. Наибольшее достижение в национальном кубке — полуфинал в сезоне 2000/01.

11 июля 2014 года «Шпорт» сыграл свой первый матч в рамках Суперлиги. Игра прошла на стадионе «Пасиенки» с одним из сильнейших клубов Словакии «Слованом» из столицы страны Братиславы. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу «Слована». Первый гол клуба в высшей лиге забил Юрай Хованчик, сравняв счет. Свой первый домашний матч в Суперлиге «Шпорт» провел 19 июля против «Спартака» Миява. Игра закончилась поражением хозяев с тем же счетом, что был зафиксирован в предыдущем матче со «Слованом» 1:2. 2 августа клуб одержал первую победу в высшей лиге над «Дуклой» Банска-БистрицаБистрицы 3:0.

Клуб известен своей молодежной программой. В клубе начинали карьеру такие игроки как Михал Брезнаник, Юрай Куцка, Петер Штывар, Роберт Пих и другие.

Помимо развитой клубной академии, «Шпорт» работает над реализацией ряда социальных проектов, призванных помочь талантливой молодежи пробиться на профессиональный уровень. В рамках социального проекта «Интер Кампус» клуб сотрудничает с итальянским футбольным клубом «Интер». Так благодаря программе «Шпорт» пополнил аргентинский полузащитник Пабло Подио, перешедший в клуб из академии «Интера».

Достижения 
 Первая лига 
  Чемпион (1): 2013/14
  Второе место (3): 2007/08, 2011/12, 2012/13

 Вторая лига
  Чемпион (1): 2010/11

Тренеры клуба 
  Рафаэль Куаранта
  Петер Фечко
  Ладислав Куна (2001—2004)
  Антон Янош (август 2006 — май 2008)
  Ярослав Кентош (июнь 2011 — февраль 2015)
  Йозеф Мореш (февраль 2015 — июнь 2015)
  Зденко Фртала (июнь 2015 — сентябрь 2015)
  Марек Фабуля (сентябрь 2015 — апрель 2017)
  Карол Прязеница (апрель 2017 — сентябрь 2017)
  Марек Фабуля (сентябрь 2017 – ноябрь 2018)
  Гергелы Гери (ноябрь 2018 – январь 2019)
  Владимир Веселы (январь 2019 – август 2019)
  Йозеф Морес (август 2019 – март 2020)
  Мартин Полйовка (март 2019 – июнь 2020)
  Владимир Цифранич (июнь 2020 – декабрь 2020)
  Микулаш Радваньи (декабрь 2020 – май 2021)
  Роман Скухравы (с мая 2021)

Статистика выступлений с 2000 года

Известные игроки 

  Михал Брезнаник
  Петер Штывар
  Юрай Куцка
  Роберт Пих
  Блажей Ващак
  Вратислав Грешко

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Словакии